Бауладу () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Ористано.

Население составляет 736 человек (2008 г.), плотность населения составляет 28 чел./км². Занимает площадь 24 км². Почтовый индекс — 9070. Телефонный код — 0783.

Покровителями коммуны почитаются святой Григорий Великий, папа Римский, и священномученик Лаврентий, празднование 10 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.bauladu.or.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики